Normanno – nome proprio di persona italiano maschile
Normanno – relativo al popolo dei Normanni
Normanno – relativo alla regione della Normandia
Normanno – lingua parlata in Normandia
Normanno – stile architettonico
Normanno – razza di cavallo affine all'anglo-normanno

Pagine correlate
Anglo-normanno